

Geografia
 Hoch – comune del Libano
Hoch-Ybrig – stazione sciistica del Canton Svitto, Svizzera
Sankt Andrä-Höch – comune della Stiria, Austria

Persone

Hoch
Danny Hoch – attore statunitense
Edward D. Hoch – scrittore statunitense
Hugó Hoch – schermidore ungherese
Winton Hoch – direttore della fotografia statunitense

Höch
 Hannah Höch – artista tedesca